UT может означать:

 Всемирное время (:en:Universal Time)
 Юта (почтовое сокращение названия)
 Unreal Tournament
 Urban Terror